O Capitólio do Estado de Iowa está localizado na capital do estado norte-americano de Iowa, Des Moines, e abriga o Senado de Iowa, Câmara dos Deputados de Iowa, o Gabinete do Governador, e os gabinetes do Procurador-Geral, Auditor, Tesoureiro e Secretário de Estado. O edifício também inclui uma câmara para o Supremo Tribunal, embora as atividades judiciais ocorrem geralmente no prédio vizinho. O edifício foi construído entre 1871 e 1886.

Iowa
Governo de Iowa
Construções de Des Moines